Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub FC Barcelona uit het seizoen 2001/02.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 2001-2002 deelnam.

Uitrustingen
Sportmerk: Nike

Wedstrijdbalans 
 Gespeelde wedstrijden: 59
 Primera División: 38 
 Copa del Rey: 1
 Copa de Catalunya: 2
 UEFA Champions League: 18
 Gewonnen wedstrijden: 29
 Gelijkspeelde wedstrijden: 14
 Verloren wedstrijden: 16
 Doelpunten voor: 96
 Doelpunten tegen: 60

Transfers

Aangetrokken

Vertrokken

Spelerstatistieken 
 PD = Primera División 
 CdR = Copa del Rey
 CdC = Copa de Catalunya
 CL = UEFA Champions League

Topscorers

Afbeeldingen

FC Barcelona naar seizoen
Barcelona